O Clube de Regatas do Flamengo em 2022 disputou o Campeonato Carioca e a Taça Guanabara — que como na edição anterior, foi o turno único do Carioca. Como o  venceu o Campeonato Brasileiro de 2021 e a Copa do Brasil de 2021, o clube disputou a Supercopa do Brasil. Disputou também a Copa do Brasil, a Série A do Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América.

A estreia na temporada aconteceu contra a , na 1.ª rodada da Taça Guanabara — fase principal do Campeonato Carioca — em 26 de janeiro, mas com os jogadores mais novos. A estreia da equipe considerada principal aconteceu em 2 de fevereiro, na 3.ª rodada da Taça Guanabara, contra o . Foi vice-campeão da Taça Guanabara. Nas finais do Carioca, acabou vice-campeão após uma derrota em 2–0 e um empate em 1–1 contra o .

Na Supercopa do Brasil, empatou no tempo normal em 2–2 e perdeu o título na disputa por pênaltis para o  por 8–7, sendo, portanto, vice-campeão.

Já na Copa Libertadores, estreou em 5 de abril, contra o , do Peru. Venceu a partida por 2–0. Conquistou a vaga para as oitavas de final com uma rodada de antecedência e fechou a fase de grupos com cinco vitórias e um empate, 15 gols marcados, seis sofridos saldo de nove gols e aproveitamento de 88,9 por cento. Após o sorteio da fase final, enfrentou, nas oitavas de final, o , da Colômbia, primeiro em Ibagué, na Colômbia — vitória por 1–0 — e, depois, no Maracanã — vitória pela goleada de 7–1. A próxima fase, quartas de final, aconteceu em agosto, contra o , primeiro em São Paulo, onde o Rubro-Negro venceu por 2–0 e, a volta, no Rio de Janeiro, onde ocorreu nova vitória, dessa vez por 1–0. Nas semifinais, o clube enfrentou o , o Rubro-Negro venceu por 4–0, fora de casa, e 2–1, em casa, avançando para a final pela quarta vez. Na final, enfrentou o  e, por ter melhor campanha e invicta, jogou com o uniforme titular. Venceu a partida final, disputada em Guaiaquil, no Equador, por 1–0, sagrando-se campeão pela terceira vez.

A estreia no Campeonato Brasileiro aconteceu contra o , em 9 de abril, empate em 1–1. Após as 38 rodadas, terminou sua participação em 5.ª lugar, com 18 vitórias, oito empates e 12 derrotas, marcando 60 gols e sofrendo 39, com saldo positivo de 21 gols.

Na Copa do Brasil a estreia foi na terceira fase — por disputar a Copa Libertadores — contra o , do Piauí, com vitória, de virada, por 2–1. Na partida de volta, em Volta Redonda, nova vitória por 2–0 e classificação para as oitavas de final. Nas oitavas de final, enfrentou o , no Mineirão — derrota por 2–1 — e, depois, no Maracanã — vitória por 2–0. Com o resultado agregado de 3–2, se classificou para as quartas de final, onde foi sorteado o , a partida de ida no Maracanã terminou empatada em 0–0 e a de volta, na Arena da Baixada, 1–0 para o Rubro-Negro, que se classificou para as semifinais. Nas semifinais, duas partidas contra o , duas vitórias: 3–1, no Morumbi e 1–0, no Maracanã e a vaga na final contra o . A primeira partida das finais, empate em 0–0, na Neo Química Arena, e a grande decisão no Maracanã, em 19 de novembro, terminou com novo empate por 1–1. Na disputa por pênaltis, vitória do Flamengo por 6–5 e o campeonato.

Durante a temporada, disputou 77 partidas, sendo 46 vitórias, 16 empates e 15 derrotas, com desempenho de 66,7 por cento. Marcou 138 gols e sofreu 65, ficando com saldo de 73 gols.

Os artilheiros da temporada foram Gabi e Pedro com 29 gols cada. Seguidos por De Arrascaeta com 13 gols, Lázaro — que deixou o clube em 1 de setembro e se transferiu para o , da Espanha —  com oito gols, Éverton Ribeiro com sete gols, Marinho e Matheus França com seis gols cada, Willian Arão — que deixou o clube em 12 de julho e se transferiu para o , da Turquia — com cinco gols, Andreas Pereira — cujo contrato se encerrou em 30 de junho e retornou ao  — Bruno Henrique, Everton e  com três gols cada, Arturo Vidal, Ayrton Lucas, Diego, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique — que deixou o clube em 29 de julho e também se transferiu para o Fenerbahçe — Isla — que deixou o clube em 21 de junho, voltando ao seu país natal para jogar pela  — João Gomes, Leo Pereira e Matheuzinho com dois gols cada. Dois futebolistas marcaram um gol cada. Também ocorreram três gols contra a favor do clube.

Na parte disciplinar, foram 191 cartões, sendo sete vermelhos — Bruno Henrique, David Luiz, Everton, Gabi, Marinho, Rodinei e Vitinho — e 184 amarelos: Gabi e João Gomes com 20 cartões cada, David Luiz e Leo Pereira com 13 cartões cada, Thiago Maia com 12 cartões, Marinho com 10 cartões, Andreas com nove cartões, Willian Arão com sete cartões, Pablo com seis cartões, cinco jogadores com cinco cartões cada, quatro jogadores com quatro cartões cada, cinco jogadores com três cartões cada, seis jogadores com dois cartões cada e cinco jogadores e o ex-treinador Paulo Sousa com um cartão cada.

Elenco 
Este foi o elenco do clube, ao final da temporada:

Entradas

Saídas

Empréstimos

Emprestados 

 Legenda

  : Jogadores que retornam de empréstimo

  : Jogadores emprestados
|}

Fatos marcantes

Transferências

Entradas

Marinho 

 Anúncio
Em 28 de janeiro, o Flamengo anunciou o acerto da contratação do atacante Marinho, do , por dois anos. A negociação só foi possível, porque o futebolista abriu mão da dívida do Santos em função do salário que receberá no Flamengo, que será quase o dobro do valor que recebia. Desta forma, o acordo ficou em 1,3 milhão de dólares (cerca de 7 milhões de reais, na cotação da data da negociação). Também foi anunciado que ele usará a camisa 31.

O atleta contou que, ao jogar pelo Rubro-Negro, realizará o sonho do pai, José Carlos, e da irmã, Cristiane, ambos torcedores do clube. Ele enfatizou também que sua cidade natal, Penedo, em Alagoas, tem maioria de torcedores flamenguistas. Marinho desembarcou no Rio de Janeiro na noite de 27 de janeiro, mas lamentou não ter podido, pela logística do aeroporto Santos Dumont, receber o carinho dos torcedores.

 Primeiro treino
Em 28 de janeiro, Marinho treinou pela primeira vez já no Ninho do Urubu com os demais atletas do time principal, antes mesmo da apresentação oficial.

 Apresentação
Foi apresentado oficialmente, em 31 de janeiro. A entrevista, contou com a presença do pai do jogador, "seu" Zé Carlos. Seu nome já foi divulgado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, apenas duas horas após a apresentação e, portanto, já está regularizado para atuar pelo Rubro-Negro. Como o atleta fez a pré-temporada pelo Santos, é tendência que esteja apto a estrear, se assim decidir o treinador Paulo Sousa.

 Estreia
O atacante estreou, em 2 de fevereiro, na partida contra o , como titular, mas deixou o campo no intervalo entre os tempos. Marcou o seu primeiro gol aos 21 minutos, após "pegar" um cruzamento de Vitinho de primeira. Ao deixar o gramado, ouviu diversos pedidos para que jogasse a camisa para o público, mas respondeu: "Essa é para o meu pai". O pai do atleta, "seu" Zé Carlos, é torcedor do clube.

Fabrício Bruno 
 Anúncio
Em 9 de fevereiro, o Flamengo anunciou a contratação do zagueiro Fabrício Bruno, que estava no  desde 2020 e era um dos capitães da equipe. O Rubro-Negro pagou a multa rescisória de 15 milhões de reais e o contrato será até dezembro de 2025. Ele atuará com a camisa 15.

 Apresentação
Ainda em 9 de fevereiro, na parte da tarde, o zagueiro foi apresentado, no Ninho do Urubu. Pela manhã, ele participou do treinamento com os novos companheiros e o treinador Paulo Sousa.

 Estreia
Fabrício Bruno fez sua estreia, em 13 de fevereiro, pela 6.ª rodada da Taça Guanabara, contra o . O destaque foi o percentual de acertos nos passes: 96 por cento. Dos 76 passes no total, apenas três foram errados. O zagueiro só não foi melhor que Gustavo Henrique, que não errou nenhum dos 46 passes que realizou.

 Cirurgia
Em 16 de maio, o Flamengo anunciou o resultado da cirurgia realizada no zagueiro. A cirurgia foi necessária para retirar um fragmento ósseo do pé esquerdo. Segundo o gerente de Saúde e Alto Rendimento, Márcio Tannure, a previsão de retorno do atleta é de dois meses.

Pablo 

 Anúncio
Em 14 de março, o Flamengo anunciou a contratação do terceiro reforço da temporada: o zagueiro Pablo, que estava no , da Rússia. O clube assinou contrato válido até o final da temporada de 2025 no valor de cerca de 2,5 milhões de euros (cerca de 14 milhões de reais, na cotação atual). O atleta vestirá a camisa 30. O nome do futebolista já consta no Bira (boletim de registro de atletas da FERJ), mas com a pendência "falta transferência internacional". Para que o zagueiro atuasse ainda no Campeonato Carioca, era necessário que ele fosse regularizado até o final da noite de 14 de março, data do anúncio. Pablo já havia trabalhado com o treinador do Flamengo, Paulo Sousa durante a passagem de ambos pelo , da França.

 Apresentação
Pablo foi apresentado, no Ninho do Urubu, em 17 de março. Ele afirmou ter relação com o Rubro-Negro há muito tempo, já que o pai, Seu Evilásio, outros familiares são torcedores do Flamengo.

 Contusão
Em 18 de março, poucas horas após a apresentação, o clube anunciou que o atleta teve uma lesão constatada no ligamento colateral medial do joelho direito. O tratamento foi iniciado, lesões deste tipo costumam preocupar o departamento médico por exigirem tratamento de médio e longo prazo.

 Estreia
Quase 40 dias após a contratação, jogou a primeira partida pelo clube, em 23 de abril. Foi uma derrota de 1–0 para o , na Arena da Baixada, mas com os cinco desarmes, foi o líder deste quesito na partida.

Ayrton Lucas 

 Anúncio
Em 31 de março, o clube anunciou mais uma contratação na temporada: o lateral-esquerdo Ayrton Lucas. Ele chega por empréstimo do , da Rússia, até o final da temporada. Ele está com o tornozelo lesionado, mas de forma considerada leve e, por isso, não ficará à disposição do treinador. Ele não atua desde 19 de março, quando aconteceu a lesão, na partida contra o Nizhny Novgorod, pelo Campeonato Russo.

 Apresentação
Na tarde de 8 de abril, foi apresentado no Ninho do Urubu, com o goleiro Santos. Com a invasão da Ucrânia pela Rússia, abriu-se a possibilidade para o empréstimo do atleta até o final da temporada, com a obrigação de compra, por nove milhões de euros — ou pela cotação atual, cerca de 46,5 milhões de reais — caso o jogador atue em, pelo menos, 65 por cento das partidas até o final do contrato. O futebolista ainda se recupera de uma lesão, mas a expectativa é que possa atuar em breve. O lateral usará a camisa 26.

 Compra em definitivo
Em 16 de dezembro, o Flamengo anunciou que chegou a um acordo com o Spartak de Moscou para aquisição, em definitivo, do lateral-esquerdo Ayrton Lucas. O valor da transação será de sete milhões de euros (cerca de 39,6 milhões de reais) parcelados com conclusão, em 2025. O contrato de empréstimo atual se encerra em 31 de dezembro e, o novo contrato, tem vigência a partir de 1 de janeiro, com término no final de 2027.

Santos 
 Anúncio
Em 3 de abril, o Flamengo anunciou a contratação do goleiro Santos, do , por quatro temporadas. O atleta já está regularizado no BID da CBF. O Rubro-Negro não pagou a multa rescisória — cerca de 3,5 milhões de euros — em razão do esforço do jogador, que deixou claro desde os primeiros contatos que tinha interesse em atuar no clube carioca. Com o acerto realizado na sexta-feira, 1 de abril, foi possível inscrevê-lo ainda na fase de grupos da Copa Libertadores. O valor da transação ficou bem próximo de três milhões de euros ou, pela cotação atual, cerca de 15,5 milhões de reais.

 Apresentação
Na tarde de 8 de abril, foi apresentado no Ninho do Urubu, com o lateral-esquerdo Ayrton Lucas. A estreia do goleiro na equipe está próxima, inclusive, porque já havia viajado com a delegação para a estreia na Libertadores, no Peru. O futebolista teve atuações recentes pela Seleção Brasileira, do treinador Tite. O atleta assinou seu contrato por quatro temporadas e atuará com a camisa 20.

 Estreia
Fez sua estreia na equipe, em 12 de abril, na partida contra o , no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Flamengo venceu a partida por 3–1.

Everton Cebolinha 

 Anúncio
Em 20 de junho, o Flamengo anunciou a contratação do atacante Everton Cebolinha, do , de Portugal. O futebolista chegou ao Rio de Janeiro no sábado, 18 de junho, para exames médicos e a assinatura do contrato. O contrato será até o final da temporada de 2026.

O jogador utilizará a camisa 19, mas só poderá entrar em campo depois de abertura da janela de transferências, em 18 de julho. A contratação tem um valor fixo de 13,5 milhões de euros, mas pode chegar até o valor de 16 milhões de euros — um milhão de euros por desempenho esportivo do Rubro-Negro e 10 por cento de uma transferência futura ou 1,5 milhão de euros, caso o atacante permaneça no clube carioca até 31 de dezembro de 2025 e concretize metas individuais. O Flamengo  inicia o pagamento nesta temporada e segue, o parcelamento, até 2024.

 Apresentação
Em 27 de junho, o atacante Everton Cebolinha — que passou os últimos dias aproveitando férias em Fortaleza, mas fez atividades físicas regulares, orientado por um preparador pessoal — se apresentou, no Ninho do Urubu. Ele iniciou o processo de recondicionamento e avaliações físicas. Serão três semanas de preparação, até 18 de julho, data de abertura da "janela de transferências", ou seja, somente a partir desta data que ele poderá ser inscrito nas competições e atuar pelo Flamengo.

 Primeiro treino com o elenco
Em 4 de julho, Everton Cebolinha treinou pela primeira vez com o elenco principal do futebol, após uma semana da sua contratação. Os demais jogadores estavam fora na semana para as partidas contra o  e , respectivamente, pela disputa da Libertadores e do Brasileiro. O futebolista só poderá estrear a partir de 18 de julho, quando o período de transferências se inicia. O atleta passou pelo tradicional "corredor" para novatos.

 Estreia
Everton Cebolinha fez sua estreia com a camisa do Flamengo, em 20 de julho, contra o , em Brasília, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador começou no banco de reservas e entrou na partida no intervalo, substituindo Pedro. Ao 40 minutos do segundo tempo, salvou uma bola que quase saiu pela lateral esquerda e cruzou na cabeça de Lázaro, que marcou o quarto gol do Rubro-Negro na vitória, por 4–0.

Vidal 

 Anúncio
Na madrugada de 14 de julho — após a partida contra o , pela Copa do Brasil, que classificou o Flamengo para as quartas de final da competição — o clube anunciou a contratação do volante Arturo Vidal. O futebolista chileno, que assistiu a partida no Maracanã e vestirá a camisa 32, foi ao gramado antes da partida e foi saudado pelos torcedores. O contrato assinado entre o jogador e o Rubro-Negro é válido até o final da temporada de 2023. Ele já havia encerrado seu contrato com a , da Itália.

 Apresentação
Em 18 de julho, o volante chileno Arturo Vidal foi oficialmente apresentado no Ninho do Urubu, pela diretoria do Flamengo. O atleta de 35 anos, assinou contrato até o final da próxima temporada. Foi a efetivação de um "namoro", através das redes sociais, que já perdurava havia algum tempo. Vidal atuará com a camisa 32. O nome do futebolista já consta no BID da CBF e, assim, ele já está liberado para atuar pelo clube.

 Estreia
Arturo Vidal fez sua estreia, em 24 de julho, na partida contra o , na estádio da Ressacada, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu a partida por 2–1 e o atleta entrou na partida, aos 32 minutos do 2.º tempo, substituindo Éverton Ribeiro, antes do gol da virada e da vitória.

Erick Pulgar 
 
 Anúncio
Em 29 de julho, o Flamengo anunciou a contratação do também volante chileno, Erick Pulgar — terceiro reforço após a abertura da "janela" de transferências internacionais de meio de ano. O atleta pertencia à , da Itália, mas jogou, por empréstimo, no , da Turquia, nesta temporada. O Rubro-Negro pagará três milhões de euros na transação. O futebolista usará a camisa 5 e o contrato será até o final da temporada de 2025. A contração foi polêmica e houve uma campanha, nas redes sociais, contra a sua contratação.

 Apresentação
Em 4 de agosto, o volante chileno Erick Pulgar foi apresentado, pela diretoria, no Ninho do Urubu. O atleta usará a camisa 5 no Brasileiro e a 2 na Libertadores. O futebolista não quis falar sobre a hashtag #PulgarNão criada pela torcida, em função dos problemas que o atleta teve com a Justiça chilena sobre um atropelamento sem assistência quando tinha 19 anos — o jogador está com 28 anos e foi julgado e condenado, em 2014 — e um caso de estupro que teria acontecido na sua casa.

Guillermo Varela 

 Anúncio
Em 30 de julho, após a vitória contra o , por 4–1, no Maracanã, o Flamengo anunciou a contratação do lateral-direito uruguaio Guillermo Varela. O futebolista assistiu a partida em um camarote  ao lado do chileno Pulgar — outro reforço do clube anunciado recentemente — e acompanhou a festa dos mais de 60 mil torcedores presentes no estádio. O jogador defendia o , da Rússia e utilizou do mecanismo da FIFA para suspender seu contrato com o clube russo, o que não foi bem aceito pela diretoria do Dínamo de Moscou. O lateral atua no Seleção Uruguaia ao lado do meia De Arrascaeta. O atleta chega por empréstimo até junho de 2023.

 Regularização
O Flamengo anunciou, em 5 de agosto, que iria regularizar a situação do lateral-direito Guillermo Varela no BID da CBF, pois já estava com toda a documentação da Federação russa. Assim, o futebolista estará a disposição do treinador Dorival Jr. para fazer a sua estreia pelo clube. O uruguaio usou o mecanismo da FIFA para suspender por um ano seu contrato e ficará livre no mercado ao fim do período, com a expectativa de renovação até 2025.

 Apresentação
Em 11 de agosto, o Flamengo apresentou oficialmente o lateral-direito Guillermo Varela, no Ninho do Urubu. O jogador usou o "gatilho" da FIFA para clubes em zona de guerra e chega por empréstimo de um ano, do Dínamo de Moscou. Entretanto, há uma grande possibilidade de se manter no clube, com um novo contrato até 2025, já que ficará livre no mercado, em 2023, durante o período de empréstimo. O atleta usará a camisa número 2, que já pertenceu ao ídolo Rubro-Negro Leandro. O atleta já está regularizado e, sua estreia, depende apenas do treinador da equipe.

Saídas

Kenedy 

Em 12 de janeiro, o atacante Kenedy retornou para , da Inglaterra, por solicitação do clube de origem. O empréstimo previa que, se o Flamengo não exercesse a opção de compra até dezembro de 2021, esta solicitação poderia acontecer a qualquer momento, se o clube inglês assim desejasse. Por outro lado, também como parte da negociação de empréstimo, o Rubro-Negro não arcaria com o pagamento dos 500 mil euros, caso o período de empréstimo não se concluísse totalmente.

Piris da Motta 

 Anúncio pelo Flamengo
Em 11 de janeiro, o Flamengo anunciou o acerto da venda do volante Piris da Motta para o , do Paraguai, sua terra natal, para onde retorna após seis anos. O atleta custará um milhão de dólares — cerca de 5,6 milhões de reais, pela cotação atual — e o Rubro-Negro manterá 20 por cento dos direitos econômicos em uma eventual venda futura. O futebolista seguiu para Assunção onde fará exames médicos e oficializará o novo vínculo.

 Anúncio pelo Cerro Porteño
Em 24 de janeiro, o clube paraguaio fez o anúncio oficial da contratação do volante através das redes sociais do clube.

César 
Em 13 de janeiro, o goleiro César anunciou, no Instagram, o fim do seu vínculo com o Flamengo depois de 12 anos no clube. O atual contrato entre o clube e o atleta se encerraria em 30 de abril, mas as partes já discutiam a antecipação do término para janeiro. O futebolista foi contratado pelo .

Michael 

 Anúncio
Em 27 de janeiro, o Flamengo anunciou a conclusão da venda do atacante Michael para o , da Arábia Saudita. O clube árabe aceitou pagar 8,45 milhões de dólares (cerca de 45,5 milhões de reais, na cotação atual) pelos 80 por cento dos direitos do atleta que pertenciam ao Rubro-Negro. O contrato com o Al-Hilal será de três anos. O próprio jogador possui 15 por cento de seus direitos e o , os outros  cinco por cento restantes. O salário anual do futebolista será de 2,4 milhões de dólares (cerca de 12,91 milhões de reais, também pela cotação atual).

 Entrevista de despedida
O atacante deu uma entrevista de despedida emocionado à FlaTV. Ele fez um resumo da sua trajetória no clube usando a palavra "gratidão". Mencionou a torcida, os dirigentes, os demais jogadores e, especialmente, os funcionários do clube. Também admitiu que, mesmo sendo uma pessoa de sorriso fácil, chorou algumas vezes antes da entrevista e que foi difícil dormir nas últimas semanas.

Renê 

 Anúncio
Em 11 de abril, o  anunciou a contratação do lateral-esquerdo Renê. O vínculo com o Flamengo se encerraria no final desta temporada e o novo contrato do atleta é válido até dezembro de 2024.

Isla 

 Anúncio e despedida
Em 21 de junho, o lateral-direito chileno Isla se despediu dos companheiros e assinou sua rescisão de contrato com o Flamengo. O atleta foi liberado pelo clube sem custos e atuará pelo , do seu país natal. O jogador havia manifestado o seu desejo de retornar ao Chile e atuar em um clube chileno, o que ainda não tinha acontecido em sua carreira profissional. Durante a passagem pelo Rubro-Negro foram 83 jogos e quatro gols.

 Apresentação
Em 23 de junho, Isla foi apresentado oficialmente como reforço da Universidad Católica, atual campeão chileno. Mesmo tendo sido formado na base do clube, nunca jogou profissionalmente pelo clube, já que se transferiu, aos 19 anos de idade, para a , da Itália.

Andreas 

Em 30 de junho, o contrato de empréstimo do meia Andreas se encerrou. Sem resultado nas negociações para uma compra definitiva ou extensão do empréstimo, o futebolista disputou sua última partida na vitória por 1–0 contra o , da Colômbia, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Durante sua passagem pelo clube, foram 10 meses, 53 partidas e oito gols marcados. Em 1 de julho, o jogador adicionou, no perfil do Instagram, "Torcedor do @flamengo" e postou um vídeo enxugando as lágrimas após a partida.

Willian Arão 

 Acordo
Em 8 de julho, o , da Turquia, acertou a compra do volante Willian Arão e o valor da venda trará para o Flamengo três milhões de euros  ou cerca de 16 milhões de reais, pela cotação atual. Serão três parcelas pagas, uma na assinatura do contrato, outra em novembro deste ano e a última, em outubro de 2023. Inicialmente, o atleta disputaria a partida contra o  — clube onde o futebolista se profissionalizou — em 10 de julho, válida pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube turco deseja resolver tudo rapidamente, para que seja possível a participação do jogador na fase pré-eliminatória da Liga dos Campeões da UEFA, mas o prazo para as inscrições se encerra em 14 de julho.

 Primeira despedida
Como o atleta fez um tratamento dentário de canal, em 8 de julho, e por precaução em relação a negociação, o volante não participou da partida contra o Corinthians. O jogador foi ao Ninho do Urubu, em 9 de julho, e se despediu dos companheiros e, desta forma, não viajou para São Paulo.

 Retorno aos treinamentos
Em 11 de julho, o jogador voltou ao CT do Flamengo. Com questões financeiras a serem acertadas entre os clubes, o Rubro-Negro não autorizou a viagem do atleta para a Turquia e, assim, ele foi orientado a se reapresentar para os treinamentos normalmente. Em funções das pendências, ainda não foi uma visita de despedida oficial.

 Anúncio oficial
Em 12 de julho, o Flamengo anunciou oficialmente, através do Twitter do clube, o acerto com o Fenerbahçe. Desta forma, o futebolista viajou para a Turquia para realizar os exames médicos e assinar o contrato com o clube turco. Arão voltará a ser comandado pelo treinador Jorge Jesus.

 Rescisão do contrato
Em 12 de julho, Willian Arão foi à Sede da Gávea para assinar sua rescisão de contrato com o Flamengo, após mais de seis anos no clube. Foram 377 partidas disputadas, com 35 gols marcados e 10 títulos conquistados no período.

 Chegada a Istambul
Em 13 de julho, o volante chegou a Istambul, na Turquia, para realizar exames médicos e assinar contrato com o Fenerbahçe. O valor da transação é de três milhões de euros — pela cotação atual, cerca de 16 milhões de reais. Caso ocorra tudo bem nos exames e na assinatura do contrato, ainda dará tempo de inscrever o jogador para a disputa da fase pré-eliminatória da Liga dos Campeões da UEFA.

 Anúncio do Fenerbahçe
Em 14 de julho, o clube turco anunciou oficialmente a contratação do futebolista e confirmou a conclusão da transferência do volante brasileiro. O atleta já posou com a camisa do novo clube. O contrato é válido por duas temporadas e com a possibilidade de renovação por mais uma temporada. O objetivo era que o atleta fosse inscrito na Liga dos Campeões para a disputa das duas partidas contra o , em 20 e 27 de julho. O prazo se encerrava nesta quinta-feira, 14 de julho.

 Despedida nas redes
Pelo Instagram, em 14 de julho, Willian Arão se despediu do clube e dos torcedores, após o anúncio oficial do Fenerbahçe.

Gustavo Henrique 

 Rescisão do contrato
Em 25 de julho, o zagueiro Gustavo Henrique rescindiu seu contrato com o Flamengo, já que sua transferência para o Fenerbahçe foi acertada entre os clubes. O anúncio oficial só acontecerá após os detalhes finais a serem realizados já na Turquia. A negociação renderá 2,8 milhões de euros ou cerca de 15 milhões de reais, pela cotação atual, para o Flamengo. Durante os dois anos e meio da sua passagem pelo Rubro-Negro, foram 88 partidas, oito gols e três assistências.

 Viagem para a Turquia
Em 26 de julho, o Flamengo informou que Gustavo Henrique viajou para a Turquia. O futebolista irá realizar exames médicos e assinar o contrato com o Fenerbahçe, do ex-treinador do Rubro-Negro, Jorge Jesus. Como o clube carioca possuia 90 por cento dos direitos econômicos do jogador, a oferta de compra deveria contemplar todo o percentual. Os demais 10 por cento foram negociados à parte, diretamente entre o clube turco e o zagueiro.

 Mudança de compra para empréstimo
Em 29 de julho, o Flamengo anunciou oficialmente o empréstimo do zagueiro Gustavo Henrique — e o Fenerbahçe o novo reforço. Inicialmente, o objetivo era a venda do atleta. Após os exames realizados na Turquia, o clube turco optou pelo empréstimo de um ano e exigiu que fosse adicionada, no contrato, uma cláusula sobre o aproveitamento. Com o novo acordo, se o jogador não puder atuar por causa da lesão, que está especificada em contrato, volta ao Flamengo após o empréstimo. Entretanto, se o futebolista jogar em um número específico de partidas, o clube turco terá obrigatoriamente que comprar o zagueiro e pagará outros 1,4 milhão de euros — aproximadamente 7,4 milhões de reais — ao Rubro-Negro.

Vitinho 

 Anúncio da transferência
Em 29 de agosto, o Flamengo anunciou a transferência de atacante Vitinho para o , da Arábia Saudita. O Rubro-Negro não receberá nenhum valor pela transação, mas continuará com os 35 por cento dos direitos econômicos do futebolista. Se a transação não acontecesse até o final desta temporada e, em função do término do contrato do atleta com o clube, o jogador deixaria o clube de graça, ou seja, o Flamengo perderia os direitos econômicos sobre o atleta. O clube saudita já anunciou, nas redes sociais, a contratação do atleta pelas próximas três temporadas. Vitinho chegou ao Flamengo, em 2018, vindo do  e foi a contratação mais cara do clube até aquele momento — somente superada, até hoje, pelas chegadas de De Arrascaeta, Gerson, Gabriel Barbosa, Pedro e Everton Cebolinha. Foram 215 partidas disputadas e 29 gols, nos quatro anos pelo clube.

 Despedida
Em 31 de agosto, Vitinho se despediu da torcida rubro-negra, dos companheiros, dos funcionários do clube e da diretoria em postagem nas redes sociais.

 Apresentação
Em 1 de setembro, Vitinho foi apresentado oficialmente no Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. No novo clube, usará a camisa 27 e, após a apresentação, participou de atividades com os demais jogadores do clube.

Lázaro 
 Anúncio pelo Flamengo
Em 1 de setembro, o Flamengo anunciou a saída do meia Lázaro para o , da Espanha. O jogador assinou contrato por cinco temporadas com o clube espanhol e, existe a possibilidade de estreia já na partida contra o , em 5 de setembro. No novo clube vestirá a camisa 10. O valor do acordo é de sete milhões de euros — cerca de 36,5 milhões de reais, pela cotação atual — por 70 por cento dos direitos econômicos do atleta. O Almería ainda poderá comprar mais cinco por cento dos direitos econômicos por 750 mil euros, ou estimados 3,9 milhões de reais, após o atleta participar de 25 partidas como titular. Como profissional do Rubro-Negro, foram 45 partidas, oito gols e sete assistências.

 Anúncio pelo Almería
Também em 1 de setembro, o Almería anunciou, no Twitter oficial do clube, a contratação do meia Lázaro até o final da temporada de 2028.

Rodinei 

 Anúncio do Olympiacos
Em 11 de dezembro, o , da Grécia anunciou a contratação do lateral-direito Rodinei, até junho de 2025. O contrato com o Rubro-Negro se encerrava em 31 de dezembro de 2022, mas não havia planos de renovação. O atleta já tinha se despedido do Flamengo nas redes sociais, agradecendo, em especial, ao companheiro de zaga David Luiz e tinha postado um vídeo com uma mensagem ao torcedor rubro-negro.

O futebolista encerra sua passagem com 229 partidas disputadas com a camisa do Flamengo, nove gols marcados e 17 assistências. Fez parte das equipes campeãs do Carioca (2017 e 2019), do Brasileiro (2019), da Copa do Brasil (2022) e de duas Libertadores (2019 e 2022).

No final de novembro, o acerto com o clube grego estava encaminhado, mas apenas, em dezembro, foi concretizado com a viagem para a Grécia, os exames médicos, a assinatura do contrato e o anúncio oficial pelos dois clubes, nas suas respectivas redes sociais.

 Agradecimento do Flamengo
Em 12 de dezembro, o Flamengo fez uma publicação no Twitter oficial com a despedida e agradecimento à Rodinei.

Renovação de contratos

Thiago Maia 

Em 12 de janeiro, o clube anunciou a contratação definitiva do volante Thiago Maia junto ao , da França. O clube oficializou a compra de 50 por cento dos direitos econômicos. Agora, o atleta tem contrato até dezembro de 2026. O antigo contrato, de empréstimo, se encerraria em junho deste ano. O valor da transação é de quatro milhões de euros — cerca de 25,5 milhões de reais pela cotação atual. O pagamento será feito ao longo de três anos.

De Arrascaeta 

Em 18 de janeiro, o Flamengo anunciou a renovação do contrato do meia De Arrascaeta até o final da temporada de 2026. O Rubro-Negro comprará parte dos direitos econômicos que pertencem ao , do Uruguai. Para que se atinja os 12,5 por cento, uma parte será à vista e o restante ao longo dos próximos cinco anos. O clube uruguaio manterá ainda outros 12,5 por cento de direitos econômicos do atleta.

Matheuzinho 
Em 2 de junho, o Rubro-Negro anunciou a renovação do contrato do lateral-direito Matheuzinho, até dezembro de 2026. O vínculo anterior, até dezembro de 2025, ainda não tinha sido registrado no BID/CBF e isso havia gerado um litígio com o clube que revelou o atleta, o .

O novo contrato assinado entre o clube e o futebolista, foi um movimento do Rubro-Negro para se resguardar de um possível assédio na próxima janela de transferências internacionais, além de resolver a questão com o Londrina. Inclusive, ficou previsto que qualquer vínculo assinado há mais de 30 dias — clara referência ao contrato anterior, não registrado no BID/CBF e na FERJ e motivo do imbróglio com o Londrina — fosse revogado. A multa do novo contrato é de 100 milhões de euros e o vínculo com o Flamengo se estende até o final de 2026, reiterando os direitos econômicos do Londrina de 50 por cento. O objetivo do Flamengo, agora, é retomar as negociações para, com o jogador valorizado, aumentar o percentual dos direitos econômicos em relação ao lateral.

João Gomes 
Em 16 de setembro, o Flamengo anunciou o acordo para a renovação do contrato do volante João Gomes. A assinatura do novo contrato deve acontecer em breve, mas os detalhes da renovação estão ajustados, terá validade até 2027 e o valor do salário do atleta sofrerá um aumento de cinco vezes, passando para 250 mil reais.

No dia seguinte, 17 de setembro, o clube oficializou a renovação do contrato de João Gomes, até 31 de agosto de 2027.

Filipe Luís 

Em 14 de novembro, o Flamengo anunciou a renovação do contrato do lateral-esquerdo Filipe Luís até o final da temporada 2023. O acordo já vinha sendo preparado nos últimos dias, mas prevê redução de salário e premiações por conquistas. O atleta chegou no clube, em 4 de agosto de 2019 e já foram 155 partidas disputas, até o final desta temporada, com quatro gols marcados.

David Luiz 

Em 16 de dezembro, o Flamengo anunciou a renovação do contrato do zagueiro David Luiz até o final da temporada 2023.

O atleta é considerado uma das grandes lideranças em campo e, fora dele, influência positivas, não só sobre os jovens, mas principalmente para eles, com ajuda e conselhos.

Fim de contratos

Diego 

 Saída e futuro em aberto
Em 19 de julho — data que completou seis anos no clube — o meia Diego convocou uma coletiva de imprensa, no Ninho do Urubu, para falar sobre a renovação de contrato com o Flamengo. Ele confirmou que deixará o Rubro-Negro no final desta temporada, quando termina o atual vínculo e o desejo de não jogar por mais nenhum outro clube brasileiro. Em relação à aposentaria, o atleta ainda não se definiu.

 Anúncio da aposentadoria
em 5 de novembro, anunciou sua aposentadoria, ao término do Campeonato Brasileiro de 2022, em 13 de novembro. O atleta possui 20 anos de carreira — iniciou sua carreira profissional, em 2002, no . O futebolista chegou no Rubro-Negro, em 2016, disputou 287 jogos e fez 44 gols. Participou de todas as conquistas da atual geração, a partir de 2019, que só não ganhou o Mundial de Clubes e era o capitão do Flamengo, desde 2017. Foram 12 títulos no clube: Copa Libertadores (2019 e 2022), Campeonato Brasileiro (2019 e 2020), Copa do Brasil (2022), Recopa Sul-Americana (2020), Supercopa do Brasil (2020 e 2021) e Campeonato Carioca (2017, 2019, 2020 e 2021).

A despedida será na última rodada, em 13 de novembro, na partida contra o , no Maracanã.

 Homenagens
Após o anúncio da aposentadoria, no Instagram, recebeu diversas homenagens de companheiros do Flamengo, ex-companheiros de outros clubes, de outros futebolistas, do próprio Flamengo e de um de seus ex-clubes, o , da Alemanha.

Vitinho 

 Término do vínculo
Em 21 de julho, o Flamengo e o ponta-esquerda Vitinho anunciaram que o vínculo entre as partes não será renovada e decidiram encerrar o ciclo do futebolista no clube. Assim, caso chegue uma proposta que agrade a ambos, o rompimento do vínculo será imediato. Se a proposta não aparecer, o vínculo terminará normalmente ao final da temporada. No primeiro semestre deste ano, as partes chegaram a avançar em uma possível renovação, mas a intensificação das críticas da torcida, fizeram com que as negociações esfriassem.

 Proposta da Grécia
Em 27 de julho, o Flamengo recebeu uma oferta oficial do , da Grécia, pela liberação do atacante Vitinho. O jogador aguarda a liberação do clube para negociar o salário com o clube grego.

Ayrton Lucas 
 Término do contrato
O futuro do lateral-esquerdo Ayrton Lucas ainda será decidido, nas próximas semanas. Como a meta de compra automática — pelo menos, em 45 minutos de atuação em, no mínimo, 65 por cento dos jogos do Flamengo — não foi atingida, e nem será até o final da temporada, o clube tentará uma negociação com o , já que o valor para a compra do futebolista é nove milhões de euros ou cerca de 45 milhões de reais. Também existe a possibilidade de extensão do empréstimo, já que a FIFA permitiu a suspensão dos contratos dos atletas de clubes russos e ucranianos até o fim da temporada na Europa, ou seja, 30 de junho (caso de Guillermo Varela, do ).

O atleta participou de 38 jogos desde a sua chegada (66,6%), mas só em 54,3 por cento destas partidas, ficou em campo 45 minutos ou mais. Mesmo se jogar mais de 45 minutos nas últimas três rodadas restantes, chega, no máximo, a 59,6 por cento, ainda abaixo da meta.

Diego Alves 

 Término do contrato
Em 7 de novembro, as redes sociais oficiais do Flamengo fizeram uma despedida para o goleiro Diego Alves. Com o contrato se encerrando ao final da temporada, a partida de despedida será ser contra o , no Maracanã, marcada para 13 de novembro, válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

O atleta está a seis temporadas no Rubro-Negro, desde 2017, participou de 216 jogos e de 11 títulos: duas Copas Libertadores (2019 e 2022), uma Recopa Sul-Americana (2020), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), uma Copa do Brasil (2022) e três Campeonatos Cariocas (2019 a 2021).

Competições

Copa Libertadores

Fase de grupos 
 Sorteio
O sorteio da fase de grupos aconteceu, segundo o calendário da Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), em 25 de março de 2022, após o término das fases preliminares. Com a divulgação do ranking da CONMEBOL, o clube se manterá como cabeça-de-chave nesta edição da competição e ficou no "pote 1".

Após o sorteio realizado na sede da CONMEBOL, em Luque, no Paraguai, o Rubro-Negro ficou no "grupo H" com , do Chile, , do Peru e , da Argentina. O reencontro com a equipe peruana acontecerá após 57 anos e foram duas partidas amistosas, em 1964 e 1965, ambos vencidos pelo Flamengo por 2–0, no estádio Nacional do Peru. O reencontro com a equipe argentina ocorrerá após 44 anos e, também, apenas dois amistosos: em 1961, 5–0 e, em 1978, empate em 0–0, ambos realizados na Argentina. Por outro lado, a equipe chilena é mais "tradicional". O último encontro aconteceu, em 2017, no Maracanã, com vitória do clube brasileiro por 3–1. Entretanto, o saldo dos confrontos com os chilenos não é positivo: são duas vitórias e quatro derrotas, todos pela Copa Libertadores.

Fase final 
 Sorteio
O sorteio da fase final da competição aconteceu em 27 de maio, às 13 horas (horário de Brasília), em Assunção, no Paraguai. Segundo o calendário previsto da competição, as partidas da próxima fase acontecem entre 29 de junho e 6 de julho. O Flamengo fará seu confronto nas oitavas de final contra o , da Colômbia. A primeira partida, no final de junho, será no estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué e, a partida de volta, no Maracanã, no início de julho. Passando por esta fase, o próximo confronto será contra  ou , da Argentina.

 Premiação
A CONMEBOL aumentou os valores das premiações desta edição da Libertadores, em relação à edição anterior. O campeão ganhará cerca de 23 milhões de dólares (por volta de 113 milhões de reais, pela cotação atual), somando todas as fases (grupos até a final e  o título). A quantia paga pelo título, aumentou para 16 milhões de dólares ou cerca de 77 milhões de reais, também pela cotação atual. Na edição passada, o valor para o vencedor foi de 15 milhões de reais.

 Surto de COVID-19
Em 27 de junho, um surto de COVID-19 atingiu o Flamengo antes do embarque para a partida contra o , em Ibagué, na Colômbia. No primeiro momento, os atletas acometidos foram os goleiros Diego Alves e Matheus Cunha, os zagueiros Rodrigo Caio e Fabrício Bruno e o volante Willian Arão. Em função disso, o clube convocou, da base, o goleiro Kauã e o meio-campo Matheus França, mas ambos também testaram positivo e precisaram deixar o avião. O volante da base Daniel Cabral, que também poderia integrar o grupo, testou positivo. Assim, os oito futebolistas ficaram em recuperação, no Rio de Janeiro.

Na verdade, o zagueiro Rodrigo Caio sofreu uma tendinite no joelho esquerdo — ele fez uma cirurgia no joelho direito, no final de 2021 — e, por isso, foi cortado da partida, permanecendo no Rio de Janeiro para o início do tratamento e, portanto, ele não recebeu o diagnóstico positivo para o COVID-19, como anunciado anteriormente. O atleta não participou da partida contra o  e, ainda, é dúvida para o próximo jogo, em 2 de julho, contra o , na Vila Belmiro.

 Punição de Dorival Jr.
O treinador do clube, Dorival Jr., não estará no campo durante a partida de ida das oitavas de final, contra o Tolima. Ele seguiu com o grupo para Ibagué, na Colômbia. A Comissão Disciplinar da CONMEBOL divulgou, em 29 de junho, punições da primeira fase (grupos) da Libertadores e da Sul-Americana. A comissão apontou a "conduta antidesportiva contra jogadores e oficiais adversários" do técnico, enquanto ele comandava o  na partida contra o , na Argentina, em 25 de maio, sendo punido com a suspensão por uma partida.

 Punições de Vélez e Flamengo
Em 20 de agosto, a CONMEBOL anunciou a punição dos dois clubes — Flamengo e .

No caso do Vélez, a punição será o fechamento do setor das arquibancadas sul do estádio José Amalfitani com pouco mais de seis mil torcedores, mas ainda cabe recurso a punição. Também foram punidos o treinador do Vélez, Cacique Medina, com multa de 50 mil dólares e o próprio clube argentino, com multa de 95 mil dólares. Todas as punições foram por conta das confusões acontecidas na partida de ida das quartas de final da competição, em 3 de agosto.

Já no caso do Flamengo a punição foi pelo uso de sinalizadores pelos seus torcedores em ambas as partidas contra o Corinthians, também pelas quartas de final. O Rubro-Negro recebeu uma multa no valor de 40 mil dólares — 15 mil dólares referente a partida de ida, em São Paulo, e 25 mil dólares pela volta, no Maracanã. O clube fez campanha, inclusive na própria partida, para que os sinalizadores não fossem usados, mas não obteve resultado, sofrendo a punição.

Supercopa do Brasil 
 Clubes que estiveram na disputa
Nesta edição, o vice-campeão da Série A do Campeonato Brasileiro de 2021 — o Flamengo — disputou a competição conforme o regulamento, já que o  foi campeão tanto da Série A do Campeonato Brasileiro de 2021 como da Copa do Brasil de 2021. A partida única aconteceu em 20 de fevereiro, em local divulgado pela CBF.

 Sede
Após o anúncio do governo de Brasília sobre não liberar a presença de público, a CBF saiu em busca de outro local para a realização da partida, já que não seria possível mais realizar a partida no estádio Mané Garrincha. Em 8 de fevereiro, a CBF anunciou, em conjunto com os clubes, que a disputa seria realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá.

 30% de público
Com a escolha da sede na Arena Pantanal, em Cuiabá, a CBF enfrentou outro problema. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, assinou um decreto, em 1 de fevereiro, a limitação da presença de público para eventos em 30 por cento. Os motivos da decisão foram o aumento de casos de gripe e de COVID-19 e a alta de ocupação dos leitos hospitalares. A Federação Mato-Grossense de Futebol (FMF) e a CBF entraram em contato com a Prefeitura da cidade para tentar uma mudança. A capacidade estimada do estádio foi de 42 mil lugares, logo só poderiam ser vendidos pouco mais de 12 mil ingressos.

 80% da capacidade liberada
Em 14 de fevereiro, a Prefeitura de Cuiabá anunciou um novo decreto para permitir a flexibilização do limite de público no estádio para 80 por cento. Assim, cerca de 35 mil ingressos seriam liberados para o público, porém sendo utilizadas algumas cadeiras para a separação das torcidas.

 Chegada na véspera
Em 16 de fevereiro, a CBF divulgou um ofício aos clubes envolvidos autorizando a chegada dos clubes no dia anterior à partida, sábado. O Atlético-MG já tinha anunciado que só chegaria no sábado, alegando não ter encontrado locais adequados para treinos antes da partida. O Rubro-Negro, desta forma, solicitou ter o mesmo benefício e fazer os treinamentos no seu CT. Assim, houve uma autorização excepcional da CBF.

Campeonato Brasileiro 
 Reciprocidade contra o Palmeiras
Na partida de 20 de abril, antecipada e válida pela quarta rodada do Brasileiro contra o , o Flamengo fez valer o direito da reciprocidade em função da partida válida pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2019, em 1 de dezembro. Assim, será uma partida de torcida única, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 13 de fevereiro de 2020. Por isso, não serão abertas vendas para o setor visitante e disponibilizará todos os ingressos disponíveis do Maracanã para o torcedor Rubro-Negro.

Naquela ocasião, o clube paulista alegou medidas de segurança com base em pedido do Ministério Público e da Polícia Militar de São Paulo (PMESP) para não vender ingressos para o visitante, o Flamengo. Naquele momento, a CBF precisou acatar a decisão, já que as autoridades alegavam risco de conflitos entre torcidas organizadas dos clubes.

Somente agora o clube carioca poderá aplicar a reciprocidade, já que as duas partidas anteriores como mandante no Brasileiro não tiveram presença de público: pelo Brasileirão de 2020, em Brasília e pelo Brasileirão de 2021, no Maracanã. Ambas as partidas, foram vencidas pelo Flamengo, respectivamente, por 2–0 e 1–0.

 Resposta do Palmeiras
O Palmeiras se pronunciou sobre a decisão da Justiça dando ao Flamengo o direito de ter torcida única no Maracanã, em 15 de abril.

 Interdição temporária do Maracanã
Em 25 de abril de 2022, a administração do Maracanã anunciou, para 5 de maio, o início do plantio de sementes de grama de inverno, conforme previsto no cronograma da gestão do estádio. Assim, para que o plantio seja executado, entre 5 e 16 de maio, não poderão ser realizadas partidas. Desta forma, a partida válida pela 5.ª rodada entre Flamengo e  não poderá acontecer no estádio.

 Inversão do mando de campo
Em função da partida contra o Botafogo, válida pela 5.ª rodada, não poder acontecer no Maracanã, o Flamengo — sem oposição da diretoria alvinegra — solicitou a CBF, em 26 de abril, a inversão do mando de campo da partida. Com a inversão, o jogo seria mantido no Rio de Janeiro — no estádio Nilton Santos — como desejam ambos os clubes, que aguardam a decisão da Confederação.

 Flamengo x Botafogo em Brasília
Em 2 de maio, a CBF confirmou a partida entre Flamengo e Botafogo para a Arena BRB, em Brasília, às 11 horas. O Rubro-Negro chegou a pedir a inversão de campo, a CBF deu "sinal verde", mas o Botafogo não concordou com a mudança.

 Premiação
Ao final do Campeonato, em função da 5.ª posição na competição, o clube receberá 36 milhões de reais em premiação.

Copa do Brasil 
 Calendário
Em 27 de dezembro, a CBF divulgou o calendário da Copa do Brasil. Os clubes brasileiros que disputarão a Copa Libertadores — entre eles o Flamengo — só jogarão a partir da terceira fase. Os jogos de ida acontecerão entre 19 e 21 de abril e os de volta, entre 10 e 12 de maio.

 Sorteio da terceira fase
O sorteio da terceira fase da Copa do Brasil aconteceu em 28 de março, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O Flamengo enfrentará o , do Piauí. A primeira partida será na casa do Altos e a segunda partida no Rio de Janeiro. Os confrontos, conforme o calendário, devem acontecer entre 19 e 21 de abril e 10 e 12 de maio.

 Investimentos no Albertão
O Flamengo investiu 100 mil reais para que sejam feitas reformas no gramado do estádio Governador Alberto Tavares Silva	(Albertão),  local da partida de estreia do clube na edição deste ano da Copa do Brasil. A partida será contra o Altos, em 1 de maio.

Definido o local da partida pela CBF — após a negativa do presidente do clube piauiense de levar a partida para Brasília — o Rubro-Negro fez contato com a administradora do estádio, a Fundação de Esportes do Piauí (Fundespi), para entender as reais condições do gramado. Após a avaliação do engenheiro agrônomo enviado pelo Flamengo e, em parceria com a Fundespi, decidiu-se fechar, em 4 de abril, o estádio para treinamentos e jogos. Os trabalhos de recuperação foram iniciados, terão duração de quase um mês e devem estar totalmente concluídas, exatamente, na data da partida.

 Relacionados para a primeira partida
Os futebolistas relacionados para a primeira partida na competição foram:

 Ayrton Lucas
 Bruno Henrique
 Cleiton
 Daniel Cabral
 David Luiz
 Diego
 Diego Alves
 Iago
 Igor Jesus
 João Gomes
 Lázaro
 Leo Pereira
 Marcos Paulo
 Marinho
 Matheus Cunha
 Pablo
 Pedro
 Petterson
 Rodrigo Caio
 Rodinei
 Santos
 Victor Hugo
 Wesley

 Sorteio das oitavas de final
A CBF anunciou que o sorteio das oitavas de final — com todos os 16 clubes classificados em pote único, sem restrição de confrontos — aconteceria na sede da instituição, em 7 de junho. As partidas desta fase acontecerão nas semanas de 22 de junho e 13 de julho.

Após o sorteio dos confrontos e mandos de campo, realizados em 7 de junho, o Flamengo enfrentará o , com a primeira partida em Belo Horizonte e a segunda, no Maracanã.

 Sorteio das quartas de final
O sorteio das quartas de final aconteceu na sede da CBF, na Barra da Tijuca, em 19 de julho. Os oito clubes restantes não foram divididos em potes e, portanto, poderiam se enfrentar sem qualquer restrição. O mando de campo também foi decidido por sorteio. A previsão é que, entre 27 e 28 de julho, aconteçam as partidas de ida e, entre 17 e 18 de agosto, as de volta.

 Resultado do sorteio
Após o sorteio, o confronto do Flamengo será com o . A primeira partida, acontece em 27 ou 28 de julho e a segunda, em 17 ou 18 de agosto, mas datas definitivas serão divulgadas pela CBF. Porém, o primeiro confronto será no Rio de Janeiro e o segundo, em Curitiba, o que causou estranheza entre os torcedores e o próprio presidente do clube, Rodolfo Landim. Conforme a CBF tem feito desde 2013, os dois clubes da mesma cidade nesta fase — Flamengo e Fluminense — não podem disputar as suas partidas da mesma rodada (ida ou volta) em casa. Em função disso, as posições dos Rubro-Negros — Flamengo e Atlético Paranaense — foram invertidas na tabela, em novo sorteio e, portanto, o Flamengo jogará a partida de volta fora de casa. O mesmo aconteceria com  e , mas a inversão já aconteceu no sorteio, sem necessidade do ajuste realizado nas partidas do Flamengo.

 Ação no STJD contra o sorteio
Em 20 de julho, o Flamengo ingressou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com o objetivo de mudar o sorteio e tentar decidir, no Maracanã, a vaga das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico Paranaense. A diretoria do clube reclama da inversão da posição entre os clubes antes da definição dos mandos de campo. O Rubro-Negro contesta o critério, já que ele não está previsto no regulamento do torneio. O presidente do STJD, Otávio Noronha, irá analisar o pedido.

 Retirada da ação no STJD
No dia seguinte ao ingresso da ação no STJD, 21 de julho, o Flamengo retirou a ação que contestava a inversão do mando de campo acontecido no sorteio das quartas de final. O clube reiterou o entendimento de que houve um erro que o prejudicaria, mas, pela boa relação com o novo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, desistiu da ação.

 Multa pela partida contra o Galo
Em 10 de agosto, o STJD anunciou o resultado do julgamento dos fatos ocorridos na partida contra o , no Maracanã, em 13 de julho. O Flamengo foi punido em 17 mil reais, no total, mas absolvido do tumulto que aconteceu na parte externa do estádio, inclusive do apedrejamento do ônibus do clube mineiro. As multas foram por arremessos de objetos ao gramado (duas multas de 5 mil reais) e atraso no início da partida causado pelos sinalizadores (multa de 7 mil reais).

 Julgamento de Gabigol e De Arrascaeta
Denunciados, Gabigol e De Arrascaeta, foram absolvidos no STJD, em 16 de agosto, por fatos acontecidos na partida de ida das quartas de final, no Maracanã, em 27 de julho. Ambos haviam sido denunciados pela procuradoria do órgão com base nos artigos 254-A e 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ou seja, prática de agressão e jogada violenta, respectivamente. Ambos receberam cartões amarelos nos lances. Washington Rodrigues, relator do caso, e Carlos Eduardo Cardoso, presidente da comissão, votaram pela absolvição de ambos e os auditores Iuri Engel e Marcelo Vieira, por não reconhecer a denúncia.

 Sorteio das semifinais
O sorteio para a definição dos mandos de campo das semifinais aconteceu, em 19 de agosto, 11 horas, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Como existiam equipes da mesma cidade — Flamengo e Fluminense, no Rio de Janeiro e Corinthians e São Paulo, ambos de São Paulo — antes do sorteio, a Diretoria de Competições da CBF fez o detalhamento da dinâmica das partidas.

 Resultado do sorteio das semifinais
A CBF realizou, na sua sede, um sorteio "casado", ou seja, foram 10 bolas (numeradas de 1 a 10). Se o resultado fosse par, Corinthians e Flamengo realizariam os jogos de volta, em casa. Caso contrário, Fluminense e São Paulo fariam os jogos de volta em casa. A bola sorteada foi a de número "4". Assim, Corinthians e Flamengo decidem a vaga na final, em casa. As partidas de ida acontecem em 24 de agosto e as de volta, em 14 de setembro.

 Sorteio da final
Em 20 de setembro, a CBF fez o sorteio de mando de campo das duas partidas finais da competição com a presença dos treinadores e dos capitães dos finalistas. Representando o Corinthians, Vítor Pereira e goleiro Cássio e, pelo Flamengo, Dorival Jr. e meia Diego Ribas. Pelo sorteio, a primeira partida será Neo Química Arena e a segunda partida, no Maracanã. Coube ao "Furacão da Copa do Mundo de 1970", Jairzinho, o sorteio da "bolinha" que definiu os mandos de campo.

O prêmio para o campeão é de 60 milhões de reais e para o vice-campeão, 25 milhões de reais. Ambos já receberam 16,8 milhões de reais acumulados por terem avançado nas fases anteriores.

Campeonato Carioca 
 Sorteio da tabela
Em 18 de novembro de 2021, foi feito o sorteio da tabela da série A do Campeonato Carioca, em reunião do Conselho Arbitral da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).

 Retorno da equipe
Em 27 de dezembro de 2021, o clube anunciou o retorno da equipe, em 3 de janeiro, para a preparação visando o início da temporada e a primeira partida do Carioca, contra a  que deve acontecer em 26 de janeiro, mas sem local ainda definido. Os jogadores João Gomes e Ramon foram convocados para retornarem com os jovens que estouraram idade no Sub-20. Os demais atletas, retornarão as atividades na semana seguinte, em 10 de janeiro. A previsão é que os jogadores titulares só sejam utilizados, aos poucos, a partir da terceira rodada. O treinador Maurício de Souza ficou responsável pelas atividades neste início de temporada, mas com sua saída do clube, o treinador do Sub-20, Fábio Matias, assumiu a atividade.

 Transmissão da primeira partida
Em 12 de janeiro, a FERJ divulgou o calendário de jogos para as quatro primeiras rodadas e a RecordTV — detentora dos direitos de transmissão em TV aberta das partidas do Campeonato — decidiu que a primeira partida a ser transmitida será entre Flamengo e Portuguesa, ainda sem local definido.

 Estádio Luso-Brasileiro

Em função das obras de recuperação do gramado do Maracanã, o estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, será utilizado pelo Flamengo — e também pelo Fluminense — para sediar as suas partidas no Campeonato Carioca. O estádio, que em parceria anterior ficou conhecido como "Ilha do Urubu", vem recebendo diversas melhorias pelo Rubro-Negro em nova parceria, até maio deste ano. As melhorias estão sendo feitas no gramado ("top dressing", entre outros), nas arquibancadas (pintura) e nos vestiários (chuveiros, recolocação de pisos, etc).

 Escalação para a estreia
A estreia do Flamengo no Carioca, em 26 de janeiro, será com uma equipe de jovens. A média de idade é de 19 anos e o meia Yuri de Oliveira o atleta "mais velho" com apenas 21 anos. O "mais experiente" é o meia Matheuzinho que atua na equipe principal. Este será o time sob o comando do treinador auxiliar Fábio Matias contra a :

 Matheus Cunha, goleiro, 20 anos
 Wesley, lateral-direito, 18 anos
 Noga, zagueiro, 20 anos
 Cleiton, zagueiro, 18 anos
 Marcos Paulo, lateral-esquerdo, 19 anos
 Igor Jesus, volante, 18 anos
 Yuri de Oliveira, meia, 21 anos
 Matheuzinho, meia, 17 anos
 Lázaro, meia-atacante, 19 anos
 Thiaguinho, meia-atacante, 20 anos
 André, atacante, 19 anos

Os demais relacionados são:

 Bruno
 Diegão
 João Fernandes
 Kayke David
 Kayque Campos
 Matheusão
 Matheus G.
 Patrick
 Petterson
 Richard
 Ryan Luka
 Victor Hugo
 Werton

 Estádio Raulino de Oliveira

Após anunciar que mandaria suas partidas no Luso-Brasileiro, o Flamengo recuou e mudou o local das partidas para o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Com a estreia da equipe principal antecipada para a terceira rodada e com a possibilidade de um público maior — no Luso-Brasileiro seriam, no máximo, 5 044 presentes e no Raulino, se iniciaria com 50 por cento da capacidade, podendo ser aumentada para até 100 por cento, com 20 mil espectadores — a mudança se tornou estratégica. Entretanto, partidas no Luso-Brasileiro não estão descartadas, dependendo da demanda, mesmo porque o clube já investiu no estádio. De qualquer forma, a partida contra o , pela quarta rodada, que seria em Brasília, já está definido que acontecerá em Volta Redonda, em função da não liberação de público pelo governo do Distrito Federal.

 Estádios do Fla-Flu

O clássico Fla-Flu, inicialmente anunciado para o estádio Mané Garrinha, em Brasília, mudou de estádio, após o decreto do governo do Distrito Federal que proibia público em partidas de futebol. Anunciado para o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, mudou de local novamente. Foi transferido para o estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Mais uma vez, a FERJ confirmou a mudança do local.

 Estreia da equipe principal
Após duas partidas utilizando jogadores mais jovens, a equipe considera principal e o treinador Paulo Sousa farão sua estreia na temporada na partida de 2 de fevereiro, contra o . Gabi e Éverton Ribeiro que estavam com a Seleção Brasileira na partida contra o Paraguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo retornaram e já se integraram ao elenco e estão relacionados. Por outro lado, Diego Alves — com dores no joelho esquerdo —, Leo Pereira — com desgaste muscular acentuado — e Ramon — se recuperando de lesão — estão fora da partida. Os relacionados para o confronto:

 Andreas
 Bruno Henrique
 Cleiton
 David Luiz
 Diego
 Éverton Ribeiro
 Filipe Luís
 Gabi
 Gustavo Henrique
 Hugo
 João Gomes
 Kauã
 Lázaro
 Marinho
 Matheus Cunha
 Matheus França
 Matheuzinho
 Noga
 Pedro
 Renê
 Rodinei
 Thiago Maia
 Vitinho
 William Arão

Mortes 

 30 de maio – Milton Gonçalves, ator, diretor, sindicalista e encenador. Foi vice-presidente social do clube e era torcedor ilustre do clube e, em vídeo, no programa "Redação SporTV", do SporTV, declarou seu amor ao clube
 16 de novembro – Isabel, jogadora de voleibol. Ex-atleta do clube, formou-se nas categorias de base. Trazida ao Rubro-Negro pelo treinador Enio Figueiredo, chegou aos 13 anos e fez sua estreia, em 1973. Pelo Flamengo, foi bicampeã nacional (1978 e 1980) e campeã sul-americana (1981).

Outros

Dia do Flamengo, em Orlando 
Em 7 de abril, Orlando, na Flórida (Estados Unidos), decretou o "Dia do Clube de Regatas Flamengo". Bakari Burns, responsável pelo 6.º distrito de Orlando, fez o anúncio no evento de inauguração da primeira loja física do clube, no Orlando Crossings Mall. A previsão é de que 30 lojas sejam inauguradas nos Estados Unidos.

Notícia sobre estádio próprio 
Em 31 de maio, a diretoria do clube, emitiu uma declaração em que nega a intenção de construção de estádio próprio no Parque Olímpico da Barra, reforçando o compromisso com a concessão do Maracanã.

Demissão do roupeiro Clebinho 
Na madrugada de 4 de julho, o Flamengo demitiu um dos funcionários mais antigos do departamento de futebol, o roupeiro "Clebinho" — Cleber Reis — que era funcionário do clube há 22 anos. Assim que chegou ao Rio de Janeiro, após a viagem de volta de Santos, onde o clube disputou a partida contra o , pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Clebinho é vereador no interior do Rio de Janeiro, em Bom Jesus do Itabapoana, mas divulgou sua pré-candidatura para Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), em 3 de julho. Os dirigentes Bruno Spindel e Marcos Braz conversaram com o funcionário sobre a situação e condicionaram que, para permanecer no clube, seria necessário por fim à candidatura, mas o roupeiro não aceitou, por entender ser seu direito democrático. Entretanto, com o desembarque, a demissão foi consumada. O agora ex-roupeiro era um dos membros dos bastidores mais queridos no CT do Flamengo.

Sete gols no século XXI 
Na partida de volta contra o , da Colômbia, válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores, disputada em 6 de julho, no Maracanã, o Flamengo fez, pela primeira vez no século XXI, sete gols em uma partida. Foram exatos  dias desde a última partida em que isso aconteceu, em 13 de abril de 2000, na partida contra o , válida pela Taça Guanabara do Campeonato Carioca daquele ano. O placar também foi 7–1, com gols de Athirson (três gols), Reinaldo (dois gols), Iranildo e Leandro Machado. O gol do time de Nova Friburgo foi marcado por Bidu.

Pela Libertadores, o clube já havia aplicado uma goleada por este placar, contra o , da Bolívia, em 22 de abril de 1983, na fase de grupos daquele ano, mas o maior número de gols em uma partida do Rubro-Negro pela Libertadores, ainda permanece com o 8–2, contra o , da Venezuela, que aconteceu em 7 de abril de 1993, nas oitavas de final da edição.

Já em relação aos quatro gols de Pedro — o grande destaque da partida do Maracanã contra o Tolima — foi a primeira vez que isso aconteceu em uma partida do Flamengo pela Libertadores. A última vez que um jogador fez quatro gols pelo clube, foi em 2 de fevereiro de 2014, passados  dias. Hernane Brocador marcou quatro vezes na vitória por 5–2 contra o , pela 5ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Negueba fez o outro gol Rubro-Negro e os gols do Macaé foram marcados por Marquinho e Wadir.

Treinadores

Paulo Sousa 

 Anúncio
Em 29 de dezembro de 2021, o clube anunciou a contratação do treinador português Paulo Sousa até o final da temporada de 2023. A diretoria aguardava a liberação junto à Seleção Polonesa, onde o técnico atuava até então.

A previsão de chegada de Paulo Sousa no Rio de Janeiro aconteceu junto com a reapresentação do elenco principal, em 10 de janeiro. Entretanto, o técnico vinha trabalhado no planejamento para a temporada 2022, em reuniões com Marcos Braz e Bruno Spindel, no Porto, em Portugal, desde 27 de dezembro.

 Estreia
O treinador fez a sua estreia no comando da equipe na partida contra o , em 2 de fevereiro, válida pela 3.ª rodada da Taça Guanabara. A equipe venceu o jogo por 3–0, com gols do também estreante Marinho, Pedro e Gabi. Nos três gols, a assistência foi do também atacante Vitinho.

 Demissão iminente
Após duas derrotas seguidas — para o , por 2–1, no Maracanã e para o , por 1–0, em Bragança Paulista — a demissão do treinador se tornou iminente. A questão é encontrar um substituto, o que pode fazer com que o técnico ainda dispute a próxima partida contra o , em Porto Alegre, em 11 de junho. A equipe passa a semana em Atibaia, em São Paulo, como preparação para as duas partidas fora do Rio de Janeiro. Já há um substituto escolhido, mas ainda não ouve resposta do profissional sobre as propostas de trabalho e financeira.

 Anúncio da demissão
Ainda em 9 de junho, após participar do treinamento da equipe, sua demissão foi oficializada e confirmada pelo Flamengo através do Twitter oficial.

 Oficialização da demissão
Após a demissão do treinador e da sua comissão técnica, eles se despediram dos jogadores no hotel onde a delegação estava hospedada, em evento organizado pelo próprio clube. Na manhã seguinte, o técnico e a comissão técnica seguiram para o aeroporto de Congonhas e, de lá, retornaram para o Rio de Janeiro em um jatinho fretado. Em ambos os aeroportos, foi utilizada uma saída exclusiva. No aeroporto do Rio de Janeiro, uma equipe do staff do Flamengo aguardava os membros da ex-comissão técnica para levá-los ao Ninho do Urubu onde as formalidades da demissão foram assinadas. A comissão também aproveitou essa passagem pelo CT Rubro-Negro para se despedir dos demais profissionais do clube.

 Rescisão e despedida
Em 21 de junho, após acertar definitivamente sua rescisão com o Flamengo, Paulo Sousa publicou uma carta de despedida, onde agradeceu a oportunidade e lamentou o andamento do trabalho, diferente do que imaginava. O valor pago, à vista, ao treinador e a comissão técnica pela rescisão foi de 7,5 milhões de reais. O técnico recebeu a maior parte do valor — 4,5 milhões de reais — e os demais 3 milhões de reais foram pagos aos outros seis membros da comissão técnica. O clube optou pelo pagamento à vista para encerrar o assunto.

Estatísticas

Dorival Júnior 

 Anúncio
Em 10 de junho, o Flamengo oficializou o retorno do treinador Dorival Júnior, antes mesmo do  oficializar a saída do treinador. O técnico seguiu direto para Porto Alegre, onde se encontraria o grupo que disputou a partida contra o . O contrato será até o final desta temporada. O nome de Dorival já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, antes mesmo deste encontro com os jogadores e da apresentação. Ainda seria definido se o treinador comandaria a equipe na próxima partida.

 Passagens anteriores
Foram duas passagens anteriores pelo clube.

Em 2012, o Rubro-Negro terminou o Brasileiro em 11.º lugar, mas Dorival foi mantido para a temporada de 2013. Em março de 2013 foi demitido por não concordar com a redução de 50 por cento no salário. Nas duas temporadas, foram 15 vitórias, 11 empates e 10 derrotas, com aproveitamento de quase 52 por cento e apenas a conquista do Torneio Super Clássicos de 2013, disputado entre os quatro grandes clubes cariocas.

Em 2018, o técnico retornou ao clube na reta final do Campeonato Brasileiro. Foram 12 partidas, com sete vitórias, três empates e duas derrotas, 66,7 por cento de aproveitamento e o vice-campeonato. O treinador não permaneceu na temporada seguinte, já que o recém-eleito presidente, Rodolfo Landim, acertou a contratação de Abel Braga para comandar o grupo principal.

 "Conselho" de Mano Menezes na estreia
Em 11 de junho, na partida de estreia contra o , no Beira-Rio, onde o Flamengo acabou derrotado por 3–1, câmeras de televisão, flagraram uma conversa curiosa entre os treinadores Mano Menezes e Dorival Júnior. Mano, ao cumprimentar Dorival, deu um "conselho", lembrando sua própria trajetória na equipe Colorado: "Dá para melhorar, o meu (time) também estava esculhambado e deu."

 Suspensão na Libertadores
Durante a partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Tolima, da Colômbia, o treinador cumpriu suspensão em função da primeira fase (grupos) da Sul-Americana, quando ainda era treinador do Ceará, por "conduta antidesportiva contra jogadores e oficiais adversários". Ele foi substituído no comando da equipe pelo auxiliar técnico Lucas Silvestre.

 Não renovação
Em 25 de novembro, após o término da temporada em função da Copa do Mundo FIFA de 2022, o treinador anunciou, nas suas redes sociais, que deixaria o clube, já que o seu contrato com o clube não seria renovado por decisão da diretoria do clube. O vídeo foi publicado pelo técnico logo após as notícias que o Rubro-Negro estaria sondando a contratação do ex-treinador do , Vítor Pereira.

Estatísticas

Maurício Souza (interino) 
 Demissão de Renato Gaúcho
Maurício Souza assumiu interinamente a equipe principal até o final de 2021 e até a chegada de um novo treinador, após a demissão de Renato Gaúcho, em 29 de novembro de 2021.

 Demissão
Em 10 de janeiro, foi demitido, no mesmo dia da apresentação do novo treinador do clube, Paulo Sousa. Ele preparava a equipe que disputaria as primeiras rodadas do Campeonato Carioca e confirmou sua saída através do Instagram, com uma mensagem de agradecimento aos torcedores e destacou algumas conquistas como auxiliar técnico.

Fábio Matias (interino) 
 Demissão de Maurício Souza
Com a demissão do treinador auxiliar Maurício Souza, Fábio Matias deixou a equipe Sub-20 que dirigia na Copinha e voltou para o Rio de Janeiro para assumir a preparação da equipe principal para a estreia no Campeonato Carioca.

 Pedido de demissão
O treinador da equipe Sub-20 do Flamengo, deixou o clube, em 6 de maio, com destino ao , onde comandará equipe Sub-23, que não existe no Rubro-Negro.

Estatísticas

Lucas Silvestre (interino) 
 Suspensão de Dorival Jr.
Durante a partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Tolima, da Colômbia, o auxiliar técnico Lucas Silvestre substituiu o treinador Dorival Jr., que cumpriu suspensão.

Estatísticas

Competições

Copa Libertadores da América

Fase de grupos 

Os vencedores e os segundos classificados de cada grupo avançaram para as oitavas de final, enquanto os terceiros colocados foram transferidos para as oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2022.

 Grupo H

Fonte:

Fase final

Tabela

Oitavas de final 
Fonte: 

Com o resultado agregado de 8–1, o Flamengo se classificou para a próxima fase, as quartas de final.

Quartas de final 
Fonte: 

Com o resultado agregado de 3–0, o Flamengo se classificou para a próxima fase, as semifinais.

Semifinais 
Fonte: 

Com o resultado agregado de 6–1, o Flamengo se classificou para a final do Campeonato.

Final 

Fonte:

Premiação

Supercopa do Brasil

Campeonato Brasileiro

Classificação

Desempenho em cada rodada

Primeiro turno 
Fonte:

Segundo turno 
Fonte:

Copa do Brasil

Terceira fase 
Fonte: 

Com o resultado agregado de 4–1, o Flamengo se classificou para a próxima fase, as oitavas de final.

Oitavas de final 
Fonte: 

Com o resultado agregado de 3–2, o Flamengo se classificou para a próxima fase, as quartas de final.

Quartas de final 
Fonte: 

Com o resultado agregado de 1–0, o Flamengo se classificou para a próxima fase, as semifinais.

Semifinais 
Fonte: 

Com o resultado agregado de 4–1, o Flamengo se classificou para a final.

Final 

Fonte:

Premiação

Campeonato Carioca

Fase de grupos (Taça Guanabara)

Tabela

Partidas 
Fonte:

Fase final

Semifinais 
Fonte:

Finais 
Fonte:

Campanha

Partidas 
O clube disputou 77 partidas, sendo 33 como mandante, 33 como visitante e 11 clássicos. Foram 46 vitórias, 16 empates e 15 derrotas. A equipe marcou 138 gols e sofreu 65, com saldo de 73 gols e um aproveitamento de 66,7 por cento.
 Legenda:  Vitória —  Empate —  Derrota —  Clássico

Última partida

Mês a mês

Estádios

Gols e pênaltis

Gols marcados 
A artilharia da temporada:

 GC.  (, Taça Guanabara, 5.ª rodada),  (, Copa Libertadores, oitavas, volta) e  (, Campeonato Brasileiro, 38.ª rodada)
 Em itálico os futebolistas que deixaram o clube durante a temporada
  Os melhores, em cada critério, dentro desta lista (considerando um mínimo de cinco partidas disputadas)

Doblete 
Estes foram os dobletes do Flamengo:

Hat-trick 
Estes foram os hat-tricks do Flamengo:

Poker-trick 
Estes foram os poker-tricks do Flamengo:

Gols sofridos 
Estes foram os gols sofridos pelo Flamengo:

 Em itálico os futebolistas que deixaram o clube durante a temporada
  Os "piores", em cada critério, dentro desta lista (considerando um mínimo de cinco partidas disputadas)

Gols contra 
Estes foram os gols contra feitos pelos futebolistas do Flamengo:

Pênaltis cometidos 
Estes foram os pênaltis cometidos por futebolistas do Flamengo:

Pênaltis sofridos 
Estes foram os pênaltis a favor do Flamengo:

Cartões 
Os cartões vermelhos e amarelos recebidos durante a temporada:

 Em itálico os futebolistas/membros da comissão técnica que deixaram o clube durante a temporada

Cartões vermelhos

Cartões amarelos

Ranking

CONMEBOL 
Este é o ranqueamento conforme a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL):

CBF 
Este é o ranqueamento conforme a Confederação Brasileira de Futebol (CBF):

Ligações externas 
 

 
Temporada 2022
Futebol de 2022 no Rio de Janeiro
Flamengo